Bieg mężczyzn na dystansie 30 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 10 lutego. Wzięło w nim udział 72 zawodników z 26 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant ZSRR Nikołaj Zimiatow.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984